Никита Сергеевич Гойло () — российский футболист, вратарь.

Биография 
Воспитанник СДЮСШОР «Зенит», чемпион России U-18. В сезонах 2016/17 — 2017/18 за команду «Зенита» в молодёжном первенстве сыграл 25 матчей, пропустил 38 голов. В сезонах 2018/19 — 2019/20 играл в первенствах ФНЛ и ПФЛ за «Зенит-2», в 25 играх пропустил 32 гола. Перед сезоном 2020/21 был арендован клубом ФНЛ «Акрон» Тольятти В феврале 2022 года на правах аренды перешёл в клуб РПЛ «Нижний Новгород». 2 мая в гостевом матче против «Арсенала» (2:2) дебютировал в чемпионате России, став седьмым вратарём, отразившим пенальти в своём первом матче в РПЛ.

Провёл 4 товарищеских матча за юношескую сборную 1998 года рождения под руководством Михаила Галактионова, победитель международного турнира в Португалии (2016).

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Пари НН»

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Акрон»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»